Le tombeau de Napoléon peut faire référence à :
 la première tombe de l'empereur  dans la Vallée du Tombeau, sur l'île de Sainte-Hélène ;
 le tombeau de  aux Invalides, à Paris.